Stati Uniti d'America
 Summersville – città della Contea di Texas, Missouri
 Summersville – capoluogo della Contea di Nicholas, Virginia Occidentale